Лукас Бельтран (; ) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Ривер Плейт».

Клубная карьера 
Бельтран — воспитанник клубов «Институто» и «Ривер Плейт». 3 декабря 2018 года в матче против «Химансия Ла-Плата» он дебютировал в аргентинской Примере в составе последнего. 12 апреля 2021 года в поединке против «Колона» Лукас забил свой первый гол за «Ривер Плейт». Летом того же года для получения игровой практики Бельтран на правах аренды перешёл в «Колон». 27 июля в матче против «Уракана» он дебютировал за новый клуб. 21 ноября в поединке против «Расинга» из Авельянеды Лукас забил свой первый гол за «Колон». По окончании аренды Бельтран вернулся в «Ривер Плейт».

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Колон»